Оксана Калашникова і Ярослава Шведова були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Домініка Цібулкова і Кірстен Фліпкенс виграли титул, у фіналі перемігши Кікі Бертенс і Демі Схюрс з рахунком 4–6, 6–4, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Ricoh Open, жінки, парний розряд
2017